Се́ргиево — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Сергиево — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Сергиево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Сергиево — посёлок в Медвежьегорском районе Карелии.
 Сергиево — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Сергиево — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Другое 
 Сергиево — платформа в Санкт-Петербурге, Красносельский район.
 Сергиево — исторический район Санкт-Петербурга.
 Сергиево — бывшее название железнодорожной станции «Плавск» Московской железной дороги.

См. также 
 Сергиевское